Borkowo Wielkie ist der Name von zwei Dörfern in Polen:
 Borkowo Wielkie (Radowo Małe), deutsch Groß Borckenhagen, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern
 Borkowo Wielkie (Sierpc), Dorf in der Woiwodschaft Masowien